Села:
 Червонопрапорне — колишня назва села Смолка (Житомирська область, Баранівський район)
 Червонопрапорне — колишня назва села Яблунівка (Сумська область, Сумський район)
 Червонопрапорне — колишня назва села Червоне (Херсонська область, Генічеський район)